

Musica 
 Nessuno mi può giudicare – singolo del 1966 di Caterina Caselli

Cinema 
 Nessuno mi può giudicare – film del 1966 diretto da Ettore Maria Fizzarotti
 Nessuno mi può giudicare – film del 2011 diretto da Massimiliano Bruno